Die Liste der Mannschaftskader der Division nationale (Schach) 2017/18 enthält alle Spieler, die in der luxemburgischen Division nationale im Schach 2017/18 mindestens eine Partie gespielt haben mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Zahl der gemeldeten Spieler war nicht beschränkt. Während bei Gambit Bonnevoie 22 Spieler mindestens eine Partie spielten, kam der Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng mit 13 eingesetzten Spielern aus. Insgesamt kamen 152 Spieler zum Einsatz, von denen 11 keinen Wettkampf versäumten.
Punktbester Spieler war Serge Brittner (Echternach) mit 9 Punkten aus 10 Partien, je 8 Punkte aus 10 Partien erreichten Óskar Bjarnason (Bonnevoie) und Norbert Stull (Differdange). Mit Alexander Berelowitsch, Slim Belkhodja, Hans-Hubert Sonntag, Robert Philipowski, Danijel Gibicar (alle Echternach), Carl-Christian Buhr, Andy Marechal, Sietske Greeuw, Geoffrey Stern (alle Bonnevoie), Dirk Koch, Marc Schweitzer (beide Dudelange), Rick Frischmann, Fiona Steil-Antoni (beide Bieles), Andrei Orlow (Nordstad) und Luc Henris (Dommeldange-Beggen) erreichten 15 Spieler 100 %, von diesen spielten Orlow drei Partien, Belkhodja, Philipowski, Gibicar, Buhr und Steil-Antoni je zwei, die übrigen genannten je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2017); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2017); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2017; BEL = Belgien, CRO = Kroatien, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, ISL = Island, ITA = Italien, LUX = Luxemburg, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SLO = Slowenien, SRB = Serbien, TUN = Tunesien, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

De Sprénger Echternach

Gambit Bonnevoie

Cercle d'échecs Dudelange

Le Cavalier Differdange

The Smashing Pawns Bieles

Schachklub Turm a Sprénger Matt Schëffleng

Schachclub Nordstad

Philidor Dommeldange - Beggen

Anmerkungen 
 Kampflose Siege (inklusive des kampflosen Mannschaftssieges von De Sprénger Echternach gegen The Smashing Pawns Bieles) sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Timothy Upton starb am 10. Januar 2018.

Weblinks 
 Saisonübersicht beim Luxemburgischen Schachverband (französisch)

Einzelnachweise 

Schach (Luxemburg)
Schach 2017
Schach 2018
Wikipedia:Liste